Roped In – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Roped In – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Georges Méliès
Roped In – cortometraggio del 1917 diretto da George Marshall
Roped In – cortometraggio del 1927 diretto da Charles Lamont
Roped In – cortometraggio del 2011 diretto da Helena O 'Connor